Base Belgrano puede referirse a tres estaciones antárticas de la Argentina:
 Base Belgrano I
 Base Belgrano II
 Base Belgrano III